Gronchi ist der Familienname folgender Personen:

 Carla Gronchi (1912–1993), Ehefrau des italienischen Staatspräsidenten Giovanni Gronchi
 Giovanni Gronchi (1887–1978), italienischer Politiker, Staatspräsident